Holyoake ist der Familienname folgender Personen:
 George Jacob Holyoake (1817–1906), englischer Schriftsteller und Agitator
 Keith Holyoake (1904–1983), neuseeländischer Politiker
 Tessa Holyoake (1963–2017), britische Medizinerin

Sonstiges:
 Holyoake Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Holyoak
 Kabinett Holyoake